Cosa hai messo nel caffè? – canzone di Giancarlo Bigazzi e Riccardo Del Turco, incisa da Del Turco nel 45 giri Cosa hai messo nel caffè?/Commedia
 Cosa hai messo nel caffè?/Commedia – singolo di Riccardo Del Turco del 1969
 Cosa hai messo nel caffè?/Venite con noi – singolo di Antoine del 1969
 Cosa hai messo nel caffè? – singolo di Malika Ayane del 2013